Majowa Góra – Zespół przyrodniczo-krajobrazowy
 Majowa Góra – wzgórze (235 m) na terenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Majowa Góra” 
 Majowa Góra – szczyt (741 m) na Zamagurzu